Cet article présente les douze épisodes de la deuxième saison de la série télévisée canadienne Les Voyageurs du temps ().

Distribution

Acteurs principaux 
 Eric McCormack  : Grant MacLaren (Voyageur 3468)
 MacKenzie Porter  : Marcy Warton (Voyageur 3569)
 Nesta Cooper  : Carly Shannon (Voyageur 3465)
 Jared Abrahamson  : Trevor Holden (Voyageur 0115)
 Reilly Dolman  : Philip Pearson (Voyageur 3326)
 Patrick Gilmore  : David Mailer

Acteurs récurrents

Production

Développement 
Le , la série est renouvelée pour une deuxième saison.

Liste des épisodes

Épisode 1 :

Épisode 2 : Protocole 4

Épisode 3 : Jacob

Épisode 4 :

Épisode 5 : Jenny

Épisode 6 : U235

Épisode 7 : 17 Minutes

Épisode 8 : Voyageur 0027

Épisode 9 : Mise à jour

Épisode 10 : 21C

Épisode 11 : Simon

Épisode 12 : 001

Notes et références 

Voyageursdutemps2
Épisode de série télévisée de science-fiction